Укључује списак остварених трансфера играча на полусезони 2018/19.
 Обухвата клубове који се такмиче у Суперлиги и Првој лиги Србије.
 Клубови су поређани према оствареном пласману на крају календарске 2018. године.
 Улазни трансфери, као и брисање играча из регистра, званични постају објавом у документима Фудбалског савеза Србије.
 Прелазни рок почео је 14. јануара, а завршио се 8. фебруара 2019. године.

Суперлига Србије

Црвена звезда

Раднички (Н)

Партизан

Чукарички

Напредак

Младост

Пролетер

Војводина

Радник

Мачва

Вождовац

Спартак

Бачка

Рад

Земун

Динамо

Прва лига Србије

Јавор

Инђија

ТСЦ

Златибор

Синђелић

Металац

Раднички 1923

Бежанија

Трајал

Жарково

Бечеј

Борац

Будућност

Телеоптик

Слобода

Нови Пазар

Напомене

Референце

Литература

Спољашње везе 
 Трансфери Суперлиге Србије у сезони 2018/19. на сајту Трансфермаркт 
 Трансфери Прве лиге Србије у сезони 2018/19. на сајту Трансфермаркт 
 Званична интернет презентација Суперлиге Србије
 Званична интернет презентација Прве лиге Србије

Трансфери зима
Србија
Трансфери 2018/19. зима